Прво Азијско првенство у кошарци 1960 или ФИБА Азијско првенство у мушкој конкуренцији одржано је у организацији у ФИБА Азије од 16 до 28. јануара 1960. године у Манили на Филипинима.

Такмичило се 7 репрезентација. Играло се по лига систему (свако са сваким једну утакмицу) у два дела. У првом делу играле су све репрезентације, да би у другом прве четири екиле играле нови турнир за пласман. У Финалну групу се не преносе разултати из предтачмичења.

Највише успеха је имала репрезентација Филипина, која је добила свих девет утакмица.

Предтакмичење

Табела предтакмичења

Финална група

Табела финалне групе

Коначан пласман

Најкорисниви играч првенства (МВП 
 Карлос Бадион

Спољашње везе 
 Резултати

Азијско првенство у кошарци
Кошарка у 1960.
Кошарка на Филипинима